Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Strong:

  - cacciatorpediniere della classe Fletcher, varato nel 1941 e affondato in azione nel 1943.
  - cacciatorpediniere della classe Allen M. Sumner, varato nel 1944 e radiato nel 1973.